Ci rivedremo all'inferno (Shout at the Devil) – romanzo di Wilbur Smith del 1968
 Ci rivedremo all'inferno (Shout at the Devil) – film del 1976 diretto da Peter R. Hunt